PF — абревіатура:

 Pink Floyd — великобританський рок-гурт.
 Packet Filter — фаєрвол, розроблений у рамках проекту OpenBSD.

Див. також 
 .pf — національний домен верхнього рівня для Французької Полінезії.